Mount Zion kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Mount Zion (Georgia)
 Mount Zion (Illinois)
 Mount Zion (Wisconsin)